

Personnalités portant ce patronyme  
 Jean-Martin Charcot (1825-1893), médecin clinicien et neurologue. 
 Jean-Baptiste Charcot (1867-1936), médecin, explorateur des zones polaires, fils de Jean-Martin.

Autres  
Nommée d’après Jean-Martin Charcot : 
 la maladie de Charcot, autre nom de la sclérose latérale amyotrophique. 

Nommés d’après Jean-Baptiste Charcot : 
 la Base Charcot, une base scientifique fondée en 1957 en Antarctique ; 
 l’île Charcot ou terre de Charcot, une île située au large de l’Antarctique ; 
 le Jean Charcot, un navire océanographique construit en 1965 ;
 les Charcotiidae, une famille de mollusques de l'ordre des nudibranches.
 le Commandant Charcot, un brise-glace de croisière en construction en 2019 ;

Homonymie de patronyme